Ионафа́н (, Йоната́н — буквально «Госпо́дь дал») — распространённое библейско-историческое имя, в Библии упоминается несколько человек с таким именем.

 Ионафан — старший сын царя Саула, друг Давида.
  — сын первосвященника Авиафара (Авиатара), стоявший на стороне Давида во время его скитальческой жизни;
 Ионатан Хасмоней, сын священника Маттафии (Матитьяху), родоначальника Маккавеев, бывший вождем восставшего народа после смерти своего брата Иуды Маккавея (Иехуды ха-Маккаби).
 Ионафан (Дмитриев) (в миру Иван; 1816—1891) — игумен ставропигиального Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря РПЦ.
 Ионафан (Елецких) (род. 1949) — архиепископ Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Ионафан (Кополович) (1912—1990) — архиепископ Кишинёвский и Молдавский Русской православной церкви (с 1972).
 Ионафан (Руднев) (1816—1906) — архиепископ Ярославский и Ростовский Русской православной церкви (с 1883).
 Ионафан (Цветков) (род. 1962) — архиепископ Абаканский и Кызылский Русской православной церкви.

Мужские имена
Библейские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки